Меза (Maesa) — рід квіткових рослин родини первоцвітові (Primulaceae).

Поширення 
Рід широко поширений в Палеотропіках — в Африці, Азії від Індійського субконтиненту до Китаю та Японії, в Південно-Східній Азії, на Малайському архіпелазі та на північному сході Австралії.

Опис 
Вічнозелені чагарники й невеликі дерева. Листки прості, з цільним або зазубреним краєм. Суцвіття пазушне, складне, волотеподібне, з невеликими приквітками. Квітки двостатеві. Чашечка з п'яти чашолистків, що приросли до зав'язі. Віночок з п'яти пелюсток, дзвоникоподібний, білого або жовтуватого кольору. Зав'язь напівнижня або нижня, в деяких квітках недорозвинена, з численними сім'язачатками. Маточка з цільним або 3—5-роздільним рильцем. Плід — ягода або кістянка з численними дрібними насінинами.

Види 
Відомо близько 100 видів:

 Maesa acuminatissima
 Maesa alnifolia
 Maesa ambigua
 Maesa ambrymensis
 Maesa amplexicaulis
 Maesa andamanica
 Maesa aneiteensis
 Maesa arborea
 Maesa argentea
 Maesa argyrophylla
 Maesa arunachalensis
 Maesa aubertii
 Maesa augustini
 Maesa balansae
 Maesa banksiana
 Maesa beamanii
 Maesa bengalensis
 Maesa bennettii
 Maesa bismarckiana
 Maesa brevipaniculata
 Maesa calcarea
 Maesa calophylla
 Maesa cambodiana
 Maesa canfieldiae
 Maesa carolinensis
 Maesa cauliflora
 Maesa cavinervis
 Maesa chisia
 Maesa clementis
 Maesa conferta
 Maesa confusa
 Maesa consanguinea
 Maesa corneri
 Maesa corylifolia
 Maesa cumingii
 Maesa davaensis
 Maesa decidua
 Maesa decipiens
 Maesa densistriata
 Maesa denticulata
 Maesa dependens
 Maesa dubia
 Maesa efatensis
 Maesa eramangensis
 Maesa ferruginea
 Maesa floribunda
 Maesa fruticosa
 Maesa gaudichaudii
 Maesa glomerata
 Maesa gracilis
 Maesa grandiflora
 Maesa haenkeana
 Maesa haplobotrys
 Maesa hooglandii
 Maesa hupehensis
 Maesa ilicifolia
 Maesa impressinervis
 Maesa indica
 Maesa insignis
 Maesa insularis
 Maesa integrifolia
 Maesa jaffrei
 Maesa japonica
 Maesa junghuhniana
 Maesa kanjilalii
 Maesa kerrii
 Maesa kivuensis
 Maesa korthalsiana
 Maesa kurzii
 Maesa laevis
 Maesa lanceolata
 Maesa lancifolia
 Maesa lanyuensis
 Maesa latifolia
 Maesa laxiflora
 Maesa leucocarpa
 Maesa lineata
 Maesa lineolata
 Maesa lobuligera
 Maesa loloruensis
 Maesa longilanceolata
 Maesa lorentziana
 Maesa macilenta
 Maesa macilentoides
 Maesa macrocarpa
 Maesa macrophylla
 Maesa macrosepala
 Maesa macrothyrsa
 Maesa manillensis
 Maesa manipurensis
 Maesa marioniae
 Maesa martiana
 Maesa maxima
 Maesa megalobotrya
 Maesa megaphylla
 Maesa membranacea
 Maesa membranifolia
 Maesa montana
 Maesa montis-wilhelmi
 Maesa muelleri
 Maesa muscosa
 Maesa naumanniana
 Maesa nayarii
 Maesa novocaledonica
 Maesa novoguineensis
 Maesa oligotricha
 Maesa ovocarpa
 Maesa palauensis
 Maesa paniculata
 Maesa papuana
 Maesa parvifolia
 Maesa pentecostes
 Maesa perlarius
 Maesa permollis
 Maesa persicifolia
 Maesa pickeringii
 Maesa pipericarpa
 Maesa pisocarpa
 Maesa platyphylla
 Maesa polyantha
 Maesa populifolia
 Maesa procera
 Maesa procumbens
 Maesa protracta
 Maesa pubescens
 Maesa pulchella
 Maesa purpureohirsuta
 Maesa pyrifolia
 Maesa ramentacea
 Maesa reflexa
 Maesa regia
 Maesa reinwardtii
 Maesa reticulata
 Maesa rheophytica
 Maesa robinsonii
 Maesa rubiginosa
 Maesa rufo-villosa
 Maesa rugosa
 Maesa salicifolia
 Maesa samoana
 Maesa sarasinii
 Maesa sayersii
 Maesa serpentinopicta
 Maesa spectabilis
 Maesa stonei
 Maesa striata
 Maesa striatocarpa
 Maesa subcaudata
 Maesa subdentata
 Maesa tabacifolia
 Maesa tenuifolia
 Maesa tetrandra
 Maesa tomentella
 Maesa tongensis
 Maesa truncata
 Maesa walkeri
 Maesa warburgii
 Maesa wardii
 Maesa welwitschii
 Maesa villosa
 Maesa virgata
 Maesa vitiensis
 Maesa ziroensis
</div>

Примітки 

Первоцвітові
Роди квіткових